Раго́зин (женская форма Рагозина) — русская фамилия татарского происхождения, женская форма — .
 Рагозины — старинный дворянский род.

Фамилия 
 Рагозин, Александр Иванович (1954—2015) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер России (2003), заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2005).
 Рагозин, Алексей Леонидович (1948—2006) — доктор геолого-минералогических наук.
 Рагозин, Алексей Николаевич (род. 1967) — российский военачальник, заместитель командующего ВДВ России с 2021 года, генерал-майор.
 Рагозин, Аркадий Павлович (1918—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рагозин, Виктор Иванович (1833—1901) — русский общественный деятель, предприниматель.
 Рагозин, Вячеслав Васильевич (1908—1962) — советский шахматный гроссмейстер.
 Рагозин, Дмитрий Георгиевич (род. 1962) — российский писатель и переводчик с японского.
 Рагозин, Евгений Иванович (1843—1906) — русский экономист и публицист, народоволец.
 Рагозин, Иван Алексеевич (1900—1976) — первый секретарь Братского и Богучанского РК ВКП(б) в 20-30-х годах XX века.
 Рагозин, Кирилл Иосифович (1967—2005) — российский политик, депутат Государственной думы.
 
 Рагозин, Леонид Алексеевич (1909—1981) — советский палеонтолог, профессор МГУ.
 
 Рагозин, Роман Сергеевич (род. 1993) — казахстанский лыжник.

 Рагозина, Зинаида Алексеевна (1835—1910) — русская писательница, востоковед, популяризатор науки.
 Рагозина, Наталья Юрьевна (род. 1976) — российская спортсменка (бокс и кикбоксинг)

См. также 
 Рогозин
 Рагозина